

Patronyme 

 Joseph d'Anvers (1976-), auteur-compositeur-interprète français.

Sports 
 Royal Anvers Golf Club, parcours de golf en Belgique.
 Royal Antwerp Football Club, club de football de la ville d'Anvers, plus ancien club de Belgique fondé en 1880 et portant le matricule n°1. Il évolue en Division 1 belge

Toponyme

Belgique 
 Anvers, ville belge néerlandophone de la province d'Anvers en région flamande;
 Anvers, district de la ville d’Anvers ;
 Province d'Anvers, province flamande de Belgique ;
 Port d'Anvers : l'un des plus grands ports d'Europe, situé sur l'estuaire de l'Escaut.

France 
 Anvers, lieu-dit de la commune d'Escornebœuf, Gers ;
 Anvers, lieu-dit de la commune de Glux-en-Glenne, Nièvre ;
 Anvers, lieu-dit de la commune de Villapourçon, Nièvre.
 Anvers, station du métro de Paris située à la limite des 9 et 18 arrondissements de Paris ;

Pays-Bas 
 Province néerlandaise d'Anvers, province de l'ancien état du Royaume uni des Pays-Bas (1815 - 1830).

Ailleurs dans le monde  
 Nouvelle Anvers, ancien nom d’une ville de République démocratique du Congo ;
 Île Anvers, île de l'archipel Palmer en Antarctique appartenant à l'Argentine, au Chili et au Royaume-Uni ;

Autres 
 Dédée d'Anvers est un film français réalisé par Yves Allégret, sorti en 1948 ;
 Élixir d'Anvers boisson alcoolisée créée en 1863, fabriquée en Belgique par F.X. de Beukelaer ;
 Mains d'Anvers, pâtisserie belge flamande ;
 (1294) Antwerpia, astéroïde.